Fadden peut se référer à :

Patronymie 
Arthur Fadden (1894-1973), homme politique australien ;
Mitch Fadden (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
Tom Fadden (1895-1980), acteur américain.

Autres 
Circonscription électorale australienne de Fadden.